Manual (zu lat. manus ‚Hand‘) steht für:
 Manual (Musik), eine handbetätigte Klaviatur bei Musikinstrumenten 
 einen veralteten Ausdruck für ein Tagebuch
 die anglizistische Bezeichnung (entsprechend englisch ausgesprochen) eines Handbuchs

manuell (‚händisch‘) bezieht sich auf
 mit der Hand hergestellt und (vorindustriell) produziert, siehe Manufaktur
 bei Geräten und Maschinen manueller Antrieb 
 Händigkeit

Siehe auch:
 Manuel (Begriffsklärung)
 Manuelle